Andréievski (Tiumén), localitat de la província de Tiumén, a Rússia
 Andréievksi (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Andréievski (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia